Znamensk  è il toponimo che indica le seguenti località:
 Znamensk – città dell'Oblast' di Astrachan', Russia
 Znamensk – villaggio dell'Oblast' di Kaliningrad, nella Russia europea

Pagine correlate 
 Znamenskij